Plaats in Indonesië
 Suka Rami (Bermani Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Suka Rami (Kaur Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Suka Rami (Kota Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rejang Lebong in de provincie Bengkulu
 Suka Rami (Selebar), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu in de provincie Bengkulu
 Suka Rami (Seluma Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Suka Rami (Pemulutan), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Suka Rami (Penukal Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukarami (doorverwijspagina)